Garderobe (frz. garder ‚auf etw. Acht geben‘ und la robe ‚die Kleidung‘; also (la) garde-robe ‚Kleiderverwahrung‘) steht für:

ein Möbel zur Kleideraufbewahrung, siehe Kleiderhaken 
Bekleidung, die eine Person trägt
Garderobe (Raum), Kleiderraum in einem Gebäude oder Haus
Umkleideraum in der Schweiz
Kostümbildner, die Abteilung, in der Theatersprache

Siehe auch